TAG puede referirse a:
 Tag (serie de preguntas), las cuales responderás en un escrito.
 Etiqueta (lenguaje de marcado), en los lenguajes informáticos de marcado.
 Etiqueta (metadato), palabra clave que describe un documento.
 Etiqueta RFID, sistema para identificar con tecnología RFID.
 Free flow, dispositivo de telepeaje.
 Tag (grafiti), la firma en el graffiti.
 Tag (película) Tag Película Japonesa.
 Techniques d'Avant Garde, una empresa de aeronáutica, relojería y otras áreas de la ingeniería.
 Transportes Aéreos Guatemaltecos, acrónimo e indicativo de una aerolínea de Guatemala.
 Trastorno de ansiedad generalizada, fobias y trastornos de ansiedad.
 Triglicérido, acrónimo de acilglicérido, también llamados triglicéridos.
 Yasuhiro Taguchi, compositor musical de la oficina Bemani.
  Brian Cruz, personaje ficticio perteneciente al Universo Marvel.
 Técnico de Administración General, categoría laboral dentro de la Administración Pública de España